Павел Андреевич Усовниче́нко (1913—1962) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 11 (24 июня) 1913 года в Екатеринославе (ныне Днепр, Украина). 

Окончил студию при театре имени Т. Г. Шевченко в Днепропетровске (1931).

В 1930—1941 годах — актёр театров Днепропетровска, Донецка, Ворошиловграда, Саратова, Архангельска и Одесской киностудии.

С 1945 года — актёр театра имени Ленинского комсомола в Ленинграде.

В кино снимался с 1935 года (первая роль — Сашко в фильме «Половодье»).

Умер 23 января 1962 года. Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище .

Фильмография 

  — Половодье — Сашко
  — Овод — Джузеппе
 1955 — Мать — Михаил Иванович Рыбин
 1955 — Максим Перепелица — Ветров, старший лейтенант
  — Павел Корчагин — Жухрай
 1956 — Мальва — Василий
 1956 — Долина Синих скал — Назар Гирчак
  — Партизанская искра — Моргуненко
 1957 — Конец Чирвы-Козыря — Григорий Дударь, рабочий, хлебозаготовитель
 1957 — Далёкое и близкое
  — Ч. П. — Чрезвычайное происшествие — Николай Фёдорович Сахаров
 1958 — Кочубей — Кандыбин
 1958 — Дорогой мой человек — Алексей Антонович
 1958 — Город зажигает огни — Хохряков
 1958 — Военная тайна — Гитаевич
  — Любой ценой — Степан Андреевич
 1959 — Золотой эшелон — Алексей Иванович Былинкин
 — — Балтийское небо — Проскуряков
  — Тайна Димки Кармия — Йосип Кармий
 1961 — Девчонка, с которой я дружил — Зернов, папа Нади
  — Цветок на камне — зритель на концерте

Примечания

Ссылки 
 Усовниченко Павел Андреевич
 Усовниченко Павел Андреевич

Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Похороненные на Богословском кладбище